L'Aleatico di Gradoli liquoroso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Viterbo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso granato più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei
odore: aromatico, delicato, caratteristico
sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Viterbo  (1991/92)  419,33
Viterbo  (1992/93)  242,77
Viterbo  (1993/94)  430,87

Vini DOC della provincia di Viterbo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aleatico
Gradoli